Лама́р
 
 Ламар — город в штате Миссури в США, административный центр округа Бартон.
 Ламар — река в штате Вайоминг.

См. также 
 Ламарр